Мо́ша — река в Архангельской области, правый приток Онеги. Длина — 131 км. Площадь бассейна — 8450 км². Вытекает из озера Большое Мошинское на высоте 76 м над уровнем моря.

Река протекает в Плесецком и Няндомском районах Архангельской области. Впадает в Онегу в 250 км от устья. В четырёх километрах от места впадения находится село Федово.

В бассейне Моши расположено множество болот. Река использовалась для сплава леса. Водятся окунь, щука, сорога, лещ.

Притоки 
 8 км: река Шондома
 25 км: река Лельма
 32 км: река Лепша
 65 км: река Вагеша (Вогиша, Вогишь)
 81 км: река Нименьга
 96 км: река Шожма (Шежма, Шошма)
 104 км: река Илисига
 106 км: ручей Илиха
 124 км: река Лим
 128 км: река Икса

Примечания

Литература 
 

Притоки Онеги
Реки Няндомского района
Реки Плесецкого района